Shabwah (arabiska: شبوة) är ett guvernement i Jemen. Den administrativa huvudorten är Ataq. Guvernementet har 470 635 invånare och en yta på 39 000 km².

Distrikt 
 Ain  
 Al Talh  
 Ar Rawdah  
 Arma District (Yemen)|Arma  
 As Said  
 Ataq  
 Bayhan  
 Dhar 
 Habban  
 Hatib  
 Jardan  
 Mayfa'a  
 Merkhah Al Ulya  
 Merkhah As Sufla  
 Nisab  
 Rudum  
 Usaylan

Källor

Externa länkar 
 Statoids 

Jemens guvernement